Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2008 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno, kdaj so izpadle.
{|
|
 Ana Ivanović (drugi krog)
 Jelena Janković (finale)
 Svetlana Kuznecova (tretji krog)
 Serena Williams (prvakinja)
 Jelena Dementjeva (polfinale)
 Dinara Safina (polfinale)
 Venus Williams (četrtfinale)
 Vera Zvonareva (drugi krog)
 Agnieszka Radwanska (četrti krog) 
 Ana Čakvetadze (prvi krog)
 Daniela Hantuchova (prvi krog)
 Marion Bartoli (četrti krog)
 Agnes Szavay (drugi krog)
 Viktorija Azarenka (tretji krog)
 Patty Schnyder (četrtfinale)
 Flavia Pennetta ''(četrtfinale)
|
<ol start="17">
 Alize Cornet  ''(tretji krog)
 Dominika Cibulkova ''(tretji krog)
 Nadja Petrova ''(tretji krog)
 Nicole Vaidisova ''(drugi krog)
 Caroline Wozniacki ''(četrti krog)
 Marija Kirilenko ''(prvi krog)
 Lindsay Davenport ''(tretji krog)
 Shahar Pe'er ''(prvi krog)
 Francesca Schiavone ''(drugi krog)
 Anabel Medina Garrigues ''(drugi krog)
 Alona Bondarenko ''(tretji krog)
 Katarina Srebotnik ''(četrti krog)
 Sybille Bammer ''(četrtfinale)
 Ai Sugijama ''(tretji krog)
 Virginie Razzano ''(prvi krog)
 Amélie Mauresmo ''(četrti krog)
|}

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2008